Sabbat steht für:

 Sabbat, siebter Wochentag im Judentum, siehe Schabbat
 Sabbat (japanische Band), Thrash-Metal-Band (ab 1983)
 Sabbat (englische Band), Thrash-Metal-Band (1985–2014)

Familienname:
 Kazimierz Sabbat (1913–1989), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Sabbatjahr
 Sabbat-Modus (jüdische Geräteeinstellung)
 Sabbaths Theater (Roman 1995)
 Hexensabbat (Teufelstanz)
 Mont du Sabbat (Antarktis)
 Sabat (Begriffsklärung)
 Sabath (Begriffsklärung)
 Sabbater (mittelalterliche Bewegung)
 Sabbatha (Begriffsklärung)